Balmes, plural de balma o abric rocós
 Toponímia:
 Can Balmes (Girona), edifici amb torre a l'angle esquerre
 Capella de Balmes (Balaguer), església a Balaguer (Noguera) 
 Carrer de Balmes (Barcelona), carrer de la ciutat de Barcelona dedicat al filòsof i religiós Jaume Balmes
 Carrer de Balmes (Sant Feliu Sasserra)
 Carrer Balmes (Rubí)
 Organitzacions:
 Biblioteca Balmes
 Centre docent Balmes, escola al municipi de Rubí (Vallès Occidental). L'edifici on s'ubica l'escola està protegit com a bé cultural d'interès
 Fundació Universitària Balmes
 Institut Jaume Balmes
 Museu Balmes, museu ubicat a la casa Bojons de Vic dedicat a la figura del filòsof vigatà Jaume Balmes 
 Biografies:
 Jaume Balmes i Urpià (Vic, 1810 - 1848), filòsof, teòleg i clergue catòlic català
 Joan Balmes i Benedicto (Sabadell, 1915 - 2004), foto-reporter català 
 Pau Balmes (Torelló, 1735 – Barcelona, 1789), metge i botànic